Ammi petroselinoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl och Dc. Ammi petroselinoides ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
petroselinoides